Grobnik (żupania istryjska) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Pićan
 Grobnik (żupania karlowacka) – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Grobnik (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Čavle